Cantón San Luis kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cantón San Luis, Huehuetán, Chiapas, 
 Cantón San Luis, Tapachula, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar